Оска́р Фри́дрихович Каплю́р (; 1889—1962) — российский борец, выступал за олимпийскую сборную Российской империи на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

Биография 
Борьбой начал заниматься в 1905 году в Ревельском атлетическом и велосипедном клубе. Продолжал в спортивном обществе «Sanitas» (Санкт-Петербург)

До первой мировой войны Оскар Каплюр был одним из самых известных борцов Российской империи. На чемпионате мира 1911 года был пятым. На неофициальном чемпионате Европы 1912 года выиграл золото, победив в семи поединках. На чемпионате России 1912 года тоже выиграл золото.

Вошёл в состав сборной Российской империи на Олимпийские игры в Стокгольме.

В октябре 1913 года выиграл чемпионат Северной Европы в Копенгагене.

В 1913—1918 годах выступал в США и даже стал чемпионом Северной Америки.

В 1918 году вернулся в Россию, где в течение длительного времени работал на различных должностях в области оборонной промышленности, был изобретателем. В частности, строил катера из «каплюрита», пластифицированной древесины, армированной металлической сеткой, для Главсевморпути.

Умер в Москве в возрасте 73 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы России (по 1917)
Борцы на летних Олимпийских играх 1912 года